Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2008/09 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2008/09 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 16 eingesetzten Spielern kamen der Kazincbarcika Városi Sakk Club, MTK-Erzsébetváros und Tabáni Spartacus Sport Egyesület aus, während Szombathelyi MÁV Haladás VSE 29 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spielerin der Saison war mit 9,5 Punkten aus 10 Partien Tícia Gara (Aquaprofit NTSK), einen Punkt weniger (bei jeweils 11 Einsätzen) erreichten die beim ASE Paks spielenden Gábor Papp und Tamás Fodor.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, EST = Estland, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

ASE Paks

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Pénzügyőr Sport Egyesület

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Kazincbarcika Városi Sakk Club

Községi Sportegyesület Decs

MTK-Erzsébetváros

Tabáni Spartacus Sport Egyesület

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2008
Schach 2009